Bodyguard er det engelske ord for en Livvagt.

Ordet kan herudover henvise til:

Film og TV 
 Bodyguard (film fra 1948), en amerikansk film noir
 Bodyguard (film fra 2010), en romantisk komediefilm fra Malaysia (2010)
 Bodyguard (hindi-film fra 2011), en hindi-remake af den malaysiske film
 Bodyguard (kannada-film fra 2011), en kannada-remake af den malaysiske film
 Bodyguard (film fra 2012), en telugu-remake af den malaysiske film
 The Bodyguard (film fra 1944), en kortfilm med Tom & Jerry
 The Bodyguard (film fra 1973) eller Karate Kiba, en japansk film
 The Bodyguard (film fra 1979), en sovjetisk film
 The Bodyguard (film fra 1992), en amerikansk film fra 1992
 The Bodyguard: Original Soundtrack Album, soundtracket til filmen fra 1992
 The Bodyguard (musical), en musical fra 2012 baseret på filmen fra 1992
 The Bodyguard (film fra 2004), en thailandsk wire fu action-komedie
 Bodyguards (tv-serie fra 1996-97), en britisk tv-serie fra 1996–1997
 Bodyguard (tv-serie fra 2018), en britisk tv-serie fra 2018

Musik 
 "Bodyguard" (Bee Gees sang), en sang fra 1990 af Bee Gees
 "Bodyguards" en sang med Kliché fra albummet Supertanker
 "Bodyguard" en sang med Mighty Diamonds på albummet Deeper Roots (Back At The Channel) fra 2002